Национальный зака́зник () в США — природоохранная зона службы национальных парков США, схожая по характеристикам с национальным парком. На территории заказников может быть разрешена рыбалка, охота и добыча полезных ископаемых (в национальных парках запрещено).

Первый национальный заказник — Биг-Тикет () в штате Техас, создан в 1974 году.

На данный момент в США 19 национальных заказников:

См. также 
 Национальный парк
 Памятник природы

Примечания 

Охраняемые природные территории США